Donald Young era il detentore del titolo.
Alexandre Sidorenko ha battuto in finale Nick Lindahl 6-3, 7-6.

Teste di serie

 Thiemo de Bakker
 Robin Roshardt
 Sanam Singh
 Dušan Lojda
 Kellen Damico
 Jeevan Neduncherhiyan
 Kevin Botti
 Ivan Serheev

 Antonio Veić 
 Nikola Mektić 
 Sho Aida 
 Stephen Donald 
 Luka Belić 
 Valery Rudnev 
 Kei Nishikori 
 Pavel Čechov

Tabellone

Fase Finale

Parte Alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte Bassa

Sezione 3

Sezione 4

Australian Open 2006